Broćanac (Rakovica), Kroatië
Broćanac (Neum), Bosnië en Herzigovina
Broćanac (Posušje), Bosnië en Herzigovina